Amerikai Egyesült Államok
 Hannah (Dél-Karolina)
 Hannah (Észak-Dakota)
 Hannah (Georgia)
 Hannah (Michigan)
lásd még
Hanna (egyértelműsítő lap)